

Homonymie totale 

 Oust est une commune française, située dans le département de l'Ariège dont elle était un chef-lieu de canton.
 L'Oust est une rivière française de Bretagne, affluent de la Vilaine.
 Oust est une marque de désodorisant.
 Oust ! (ou Ouste ! ) est aussi une interjection utilisée pour chasser quelqu'un.

Homonymie partielle

En France 

 Bains-sur-Oust est une commune française d'Ille-et-Vilaine.
 Oust-Marest est une commune française de la Somme.
 Saint-Laurent-sur-Oust est une commune française du Morbihan.
 Saint-Martin-sur-Oust est une commune française du Morbihan.
 Saint-Vincent-sur-Oust est une commune française du Morbihan.
 Val-d'Oust est une commune française du Morbihan.
 Sentenac-d'Oust est une commune française de l'Ariège. 
 Le canton d'Oust est une division territoriale française du département de l'Ariège.
 La communauté de communes du Val d'Oust et de Lanvaux.

Au Kazakhstan 

 Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk est un club de hockey sur glace d'Öskemen au Kazakhstan. 
 Öskemen, anciennement Oust-Kamenogorsk, est une ville de l'est de la République du Kazakhstan. 
 le plateau d'Oust-Ourt est un plateau du Kazakhstan et d'Ouzbékistan situé entre la mer Caspienne à l'ouest et la mer d'Aral.

En Russie 

 Barrage d'Oust-Ilimsk  est un barrage poids en béton situé sur l'Angara près d'Oust-Ilimsk, dans l'oblast d'Irkoutsk en Russie.
 Bouriatie-Oust-Orda  était un sujet fédéral de Russie : un district autonome (ou okroug) enclavé dans l'Oblast d'Irkoutsk). 
 Oust-Djegouta  est une ville de Russie.
 Oust-Ilimsk est une ville industrielle de l'oblast d'Irkoutsk en Russie. 
 Oust-Kout est une ville de l'oblast d'Irkoutsk en Russie.
 Oust-Louga  est un village de Russie.
 Oust-Omtchoug est une commune de Russie.

En Tunisie 

 Djebel Oust  est une ville du nord-ouest de la Tunisie.